II. Mátyás (1193–1251), Lotaringia hercege
Matthew Stuart, Lennox 4. grófja (1516–1571), Skócia régense, Lennox grófja, I./VI. (Stuart) Jakab angol, skót király apai nagyapja
II. Mátyás (1557–1619), Magyarország, Horvátország és Csehország királya, német-római császár, Ausztria főhercege